Le nom Piggott peut désigner :
 Arnold Piggott (1946?-), homme politique trinidadien ;
 Eleanor Piggott (1991-), rameuse britannique ;
 Hugh Piggott (19?-), écossais constructeur d'éoliennes ;
 Lester Piggott (1935-2022), jockey britannique.

Lieux 
 Piggott, une ville située dans l’Arkansas

Voir aussi 
 Trophée Jim Piggott
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais